Nora distrikt kan syfta på:

Nora distrikt, Uppland
Nora distrikt, Västmanland 
Nora distrikt, Ångermanland

Se även
Nora församling
Nora socken